Китайская Народная Республика
 Тип 54 — копия советского ДШК
 Российская империя
 Тип 54 Коломенского завода — паровоз